Ел Текеските има више значења:

 Ел Текеските (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Текеските (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Текеските (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текеските (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текеските (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Текеските (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Текеските (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Текеските (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику